Алфеев — русская фамилия.

Известные носители 
 Иаков Алфеев — один из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
 Митрополит Иларион (Алфеев) (род. 1966) — епископ Русской православной церкви.
 Алфеев, Валерий Семёнович (1938—2018) — российский инженер-физик высоких энергий, лауреат Государственной премии России.
 
 Алфеев, Яков Иванович (1802—1853) — русский архитектор.

Женская форма фамилии 
 Алфеева, Валерия Анатольевна (род. 1938) — русская писательница и поэтесса.
 Алфеева, Лидия Николаевна (1946—2022) — советская легкоатлетка (прыжки в длину), бронзовый призёр Олимпийских игр.